4 miejscowości w Polsce: 
 Przykory – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Miastków Kościelny 
 Przykory – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Pniewy 
 Przykory – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Mała Wieś
 Przykory – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Zabrodzie